Knudkirche, Sankt Knuds Kirke oder Sankt Knud Kirke steht für folgende Kirchen:

in Deutschland
 St.-Knud-Kirche (Friedrichstadt), Schleswig-Holstein
 St. Knud (Nordstrand)

in Dänemark
 Sankt Knuds Kirke (Odense), eine Kirche in Odense 
 Sankt Knuds Kirke (Fredericia), eine Kirche in Fredericia
 Sankt Knuds Kirke (Ringsted Kommune), eine Kirche in der Ringsted Kommune
 Sankt Knuds Kirke (Bornholm), eine Kirche auf Bornholm
 Sankt Knud Kirke (Esbjerg Kommune), eine Kirche in der Esbjerg Kommune